Powiat grodziski is de Poolse naam voor de volgende districten:

 Grodzisk Mazowiecki (district), in de provincie Mazovië
 Grodzisk Wielkopolski (district), in de provincie Groot-Polen